Кіберон () — французький топонім, що може мати такі значення:

 Кіберон (бухта) — бухта Біскайської затоки.
 Кіберон (маяк) — маяк на півострові Кіберон.
 Кіберон (фр. Quiberon) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан, що розташований на краю півострова Кіберон.
 Кіберон (півострів) — півострів, що обмежує бухту Кіберон.
 Сен-П'єрр-Кіберон (фр. Saint-Pierre-Quiberon) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан, що розташований на півночі півострова Кіберон.

Див. також 
 Шуани